Билин (блин, билен, богос, северноагавский; ብሊና, b(ə)lin / bɨlin) — язык народа бого (билин), распространённый в Эритрее в городе Кэрэн и прилегающей местности. Относится к центральной ветви кушитских языков. Число носителей — около 70 000 человек.

Существуют следующие варианты названия латиницей: Bogo, Bogos, Bilayn, Bilin, Balen, Beleni, Belen, Bilein, Bileno.

Фонология

Согласные 
 используется в заимствованных словах. Статус  как фонемы не определён.

Фонема /r/ обычно реализуется как одноударный согласный в середине слова и как многоударный дрожащий согласный в конечном положении.

Гласные

Письменность

Эфиопское письмо 
Впервые письменность для языка билин была разработана на основе эфиопского письма (письма геэз), первый текст опубликован в 1882 г. Хотя письменность геэз была предназначена для семитского языка, фонемы языка блин оказались очень похожими (7 гласных, наличие лабиовелярных и абруптивных согласных). Таким образом, письменность пришлось лишь незначительно видоизменить, добавив знаки для согласных  и .

Очерёдность знаков в алфавите блин несколько отличается от традиционного порядка письма геэз.

В языке блин имеется также 5 лабиовелярных:

Алфавит на основе латиницы 
В 1985 г. Эритрейский фронт национального освобождения решил использовать латинский алфавит для языков национальных меньшинств Эритреи, в том числе для языка билин. Это было политическим решением: эфиопский алфавит ассоциировался с христианством, поскольку язык геэз, для которого он когда-то был создан, использовался в литургических целях. Латинский алфавит был более нейтральным. В 1993 г. правительство уже независимой Эритреи создало комитет для стандартизации языка блин и его орфографии на основе латиницы.

Алфавит: A a, B b, C c, D d, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, Ñw ñw, O o, Q q, R r, S s, T t, U u, W w, X x, Y y, É é, Ñ ñ, Ch ch, Kh kh, Qh qh, Sh sh, Th th, Kw kw, Qw qw, Khw khw, Qhw qhw, Gw gw.

Примечания

Ссылки 
 Ethnologue
 Online Blin language tutorial
 Consonant Mutation and Reduplication in Blin Singulars and Plurals
 Language, Education, and Public Policy in Eritrea

Литература 

 F. R. Palmer. 1958. "The noun in Bilin, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 21:376-391.
 Leo Reinisch. 1882. Die Bilin-Sprache in Nordost-Afrika. Vienna: Carl Gerold’s Sohn.
 A. N. Tucker & M.A. Bryan. 1966. Linguistic Analyses: The Non-Bantu Languages of North-Eastern Africa. London: Oxford University Press.

Кушитские языки
Языки Эритреи